Das Torneo Internazionale Femminile di Palermo 1991 war ein Tennisturnier der Damen in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 8. bis 14. Juli 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Palermo